Francisco Mosquera (né en 1973), footballeur colombien
  (né en  1992), haltérophile colombien